Guillén Peraza de Ayala (Sevilla o San Sebastián de La Gomera, 1485-Madrid, 1565) fue un noble castellano, primer conde de La Gomera y señor de El Hierro en las islas Canarias, caballero de la orden de Santiago.

Biografía 
Nacido en la ciudad de Sevilla en 1485, Guillén era hijo de Hernán Peraza el Joven, señor de La Gomera y El Hierro, y de Beatriz de Bobadilla, que había sido dama de la reina Isabel I de Castilla. Guillén era nieto paterno de los señores de Canarias Diego García de Herrera e Inés Peraza.

Se casó en secreto en Gran Canaria con su prima tercera Beatriz Fernández de Saavedra, hija de Gonzalo Fernández de Saavedra y de Rufina Martel de Tapia. Tuvieron los siguientes hijo:

Fernando Sarmiento de Ayala;
Ana Peraza de Ayala;
Beatriz Peraza de Ayala;
Catalina Peraza de Ayala.

En 1514 se desentendió de este matrimonio y se casó legalmente en Jerez de la Frontera con su prima hermana María de Castilla, hija de su tía materna Leonor de Bobadilla y de Pedro Suárez de Castilla, corregidor de Jerez y veinticuatro de Sevilla. De este enlace nacieron:

Luis Peraza de Ayala
Gaspar de Castilla
Baltasar de Castilla
Melchor de Ayala
Pedro Suárez de Castilla
Sebastián de Castilla
Diego de Ayala
Leonor de Ayala o de Bobadilla

Guillén falleció en la villa de Madrid en 1565.

Referencias